Yojiro Takahagi (高萩 洋次郎 Takahagi Yōjiro, Iwaki, 2 de agosto de 1986) é um futebolista profissional japonês que atua como meia. Atualmente joga pelo FC Tokyo.

Carreira 
Yojiro Takahagi começou a carreira no Sanfrecce Hiroshima.

Títulos 
Sanfrecce Hiroshima
J. League  (2) : 2012, 2013
J. League 2 (1) : 2008
Supercopa do Japão (2) : 2008, 2013

Japão 
Copa do Leste Asiático (1) : 2013

Individual
Copa da J. League Prémio Novo Herói (1) : 2010
J. League Best XI (1) : 2012

Ligações externas 
Perfil no Soccerway
Perfil no Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Western Sydney Wanderers Football Club
Futebolistas do Football Club Tokyo
Naturais de Iwaki